Rainrod (Schotten), een stadsdeel van Schotten in de Duitse deelstaat Hessen
Rainrod (Schwalmtal), een plaats in de gemeente Schwalmtal in de Duitse deelstaat Hessen